Никола́й Коломе́йцев:
 Коломейцев, Николай Васильевич (род. 1956) — российский политик, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ.
 Коломейцев, Николай Николаевич (1867—1944) — русский вице-адмирал, командир миноносца «Буйный» во время Цусимского сражения.